

Geografia
 Yūki – città giapponese nella prefettura di Ibaraki]
 Yuki – sottoregione della Corea del Nord

Onomastica

 Yuki – nome proprio di persona giapponese
 Yūki – nome proprio di persona giapponese
 YUKI – cantante giapponese
 Yuki  – attrice giapponese

Altro
 Yuki – EP del 1998 degli Snuff;
 Yuki – popolazione di nativi americani stanziati nelle coste settentrionali californiane;
 Clan Yūki –  clan giapponese del periodo Sengoku
 Lingua yuki – lingua estinta parlata in California